|-
| 184501 - || || 9 d'agost de 2005 || Saint-Sulpice || B. Christophe
|-
| 184502 - || || 9 d'agost de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184503 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184504 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184505 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184506 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184507 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184508 - || || 10 d'agost de 2005 || Vicques || Vicques
|-
| 184509 - || || 2 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184510 - || 2005 QS || 22 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184511 - || 2005 QT || 22 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184512 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184513 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184514 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184515 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184516 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184517 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184518 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184519 - || || 24 d'agost de 2005 || Needville || Needville
|-
| 184520 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184521 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184522 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184523 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184524 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184525 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184526 - || || 25 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 184527 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184528 - || || 27 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184529 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184530 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184531 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184532 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184533 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184534 - || || 27 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184535 - || || 29 d'agost de 2005 || Saint-Sulpice || B. Christophe
|-
| 184536 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184537 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184538 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184539 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184540 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184541 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184542 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184543 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184544 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184545 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184546 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184547 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184548 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184549 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184550 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184551 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184552 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184553 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184554 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184555 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184556 - || || 27 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184557 - || || 27 d'agost de 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 184558 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184559 - || || 29 d'agost de 2005 || Jarnac || Jarnac
|-
| 184560 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184561 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184562 - || || 27 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184563 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184564 - || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184565 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184566 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184567 - || || 26 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 184568 - || || 28 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184569 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184570 - || || 30 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184571 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184572 - || || 25 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 184573 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184574 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184575 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184576 - || || 26 d'agost de 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 184577 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184578 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184579 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184580 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184581 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184582 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184583 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184584 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184585 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184586 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184587 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184588 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184589 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184590 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184591 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184592 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184593 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184594 - || || 31 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184595 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184596 - || || 30 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184597 - || || 30 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184598 - || || 30 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184599 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184600 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
|}

4